Sylwia – imię żeńskie
 Sylwia – opowiadanie autorstwa Gérarda de Nervala
 Sylwia – radioodbiornik

Zobacz też

Osoby 
 Sylvia Ashley – modelka
 Sylwia Bogacka – polska strzelczyni sportowa
 Sylwia Chutnik – polska kulturoznawczyni
 Sylwia Czwojdzińska – polska pięcioboistka
 Sylwia Dekiert – polska dziennikarka i spikerka
 Sylwia Ejdys – polska lekkoatletka
 Sylwia Gliwa – polska aktorka
 Sylwia Gruchała – polska florecistka
 Sylwia Grzeszczak – polska piosenkarka
 Sylwia Jaśkowiec – polska biegaczka narciarska
 Sylwia Juszczak – polska aktorka
 Sylwia Korzeniowska – francuska lekkoatletka
 Sylwia Marczuk – polska piłkarka ręczna
 Sylwia Nowak – polska łyżwiarka figurowa
 Sylwia Pelc – polska siatkarka
 Sylwia Przybysz – polska piosenkarka
 Sylwia Pycia – polska siatkarka
 Sylwia Sommerlath – szwedzka królowa
 Sylwia Wiśniewska – polska piosenkarka
 Sylwia Wysocka – polska aktorka
 święta Sylwia – święta Kościoła katolickiego

Inne 
 Rea Sylwia (łac. Rhea Silvia) – w mitologii rzymskiej jedna z westalek, matka Romulusa i Remusa
 Sylvia – strona ujednoznaczniająca
 Sylwiusz – imię męskie